Владимир Викторович Солодов  (род. 26 июля 1982, Москва, СССР) — российский государственный деятель. Губернатор Камчатского края с 21 сентября 2020 (временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края с 3 апреля по 21 сентября 2020).

Председатель правительства Республики Саха (Якутия) (2018—2020). Кандидат политических наук (2007).

Биография 

Родился 26 июля 1982 года в Москве.

В 2002 году прошел обучение в Институте политических наук в Париже, Франция (Institut de Sciences Politiques de Paris).

В 2004 году окончил факультет государственного управления Московского государственного университета.

В 2004—2007 годах обучался в аспирантуре МГУ им. Ломоносова.

В 2007 году защитил диссертацию на тему «Электронное правительство как инструмент трансформации государственного управления». Кандидат политических наук.

С 2005 по 2013 году занимался преподавательской и научной деятельностью на Факультете государственного управления МГУ. Прошёл путь от ассистента до доцента кафедры теории и практики управления.

Возглавлял Центр новых технологий государственного управления, занимался экспертной работой и организацией проектной деятельности, разработкой и запуском программ подготовки государственных служащих.

В 2013 году возглавил департамент проектов и практик направления «Молодые профессионалы» АСИ. Отвечал за отбор и сопровождение проектов в области развития профессиональных кадров, принимал участие в запуске программы «Глобальное образование». Также участвовал в организации сессий по разработке проектов для территорий опережающего развития Дальнего Востока.

6 апреля 2015 года назначен заместителем полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Курировал вопросы социальной и экономической политики, реализацию общественных проектов и патриотического воспитания.

1 августа 2017 года занял пост Председателя совета директоров Фонда развития Дальнего Востока (учредитель — Внешэкономбанк). В. В. Солодов принимал активное участие в работе по системному повышению привлекательности регионов для инвестиций, снятию административных барьеров действующих и создаваемых предприятий, включая резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток

26 июня 2018 года назначен исполняющим обязанности Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).

18 октября 2018 года назначен Председателем Правительства Республики Саха (Якутия).

Губернатор Камчатского края 
3 апреля 2020 года назначен врио губернатора Камчатского края.

В июле 2020 года в ходе выборов губернатора Камчатского края Владимир Солодов был зарегистрирован как самовыдвиженец. На состоявшихся 13 сентября 2020 года выборах он получил 80,51 % голосов при явке 37,15 % от общего числа зарегистрированных избирателей и таким образом был избран в первом туре. Инаугурация избранного главы Камчатского края состоялась 21 сентября 2020 года.

Санкции 
24 февраля 2023 года Госдепом США Солодов включён в санкционный список лиц причастных к «осуществлению российских операций и агрессии в отношении Украины, а также к незаконному управлению оккупированными украинскими территориями в интересах РФ», в частности за «призыв граждан на войну в Украине».

Личная жизнь 
Сумма декларированного дохода за 2019 год составила 9 млн 352 тыс. рублей, супруги — 3 млн 373 тыс. рублей.

Женат, имеет сына. Супруга — Розалия Фаилевна, сын — Трифон.

Научная деятельность 
Автор и соавтор более 30 статей по вопросам государственного управления, в том числе «E-Government и борьба с коррупцией» (2006), «Электронная бюрократия: постбюрократия или сверхбюрократия» (2007), «Мобильные сервисы как инструмент повышения качества государственных услуг» (2009), «Моделирование поведения потребителей» (2012).

Награды 

 ;
 .

Примечания

Ссылки 

 

Действующие главы регионов России
Губернаторы Камчатского края
Персоналии по алфавиту
Председатели Правительства Республики Саха (Якутия)
Кандидаты политических наук
Выпускники МГУ
Преподаватели факультета государственного управления МГУ
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине